Engelmann kan som auktorsförkortning betyda:

 George Engelmann
 Wolf-Eberhard Engelmann

Robotskapade auktorsförkortningar